Estádio Nacional, Estadio Nacional of Estadi Nacional kan verwijzen naar:
 Estádio Nacional (Portugal), in Lissabon
 Estádio Nacional de Brasília, in Brasilia
 Estádio Nacional 12 de Julho, in Sao Tomé
 Estadio Nacional (Peru), in Lima
 Estadio Nacional (Chili), in Santiago
 Estadio Nacional (Nicaragua), in Managua
 Estadio Nacional de Tegucigalpa, in Tegucigalpa
 Estadi Nacional, in Andorra la Vella